Batajnica – dzielnica Belgradu
 Baza lotnicza Batajnica – baza lotnicza Serbskich Sił Powietrznych